

Agriculture 
 Ordre du Mérite agricole (France)
 Ordre du Mérite agricole (Bénin)
 Ordre du Mérite agricole du Tchad
 Ordre national du Mérite agricole (Québec)

Voir aussi